В парному розряді жіночого тенісного турніру International Women's Open 1979, що проходив у рамках Туру WTA 1979, Бетті Стов і Венді Тернбулл виграли титул, у фіналі перемігши пару Ілана Клосс і Бетті-Енн Дент 6-2, 6-2.

Сіяні пари 

 Бетті Стов /  Венді Тернбулл (чемпіонки)

 Біллі Джин Кінг /  Мартіна Навратілова (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Eastbourne International